Dit is de 90s Request Top 100 van 2006. Deze lijst werd uitgezonden op vrijdag 13 oktober 2006.

Top 100

Hitfeiten 
 Dit 16 jaar nieuwe binnenkomers, waarvan 4 die in 2004 al in de Top 90 stonden.
 Ook dit jaar bestaat vrijwel de hele top 20 uit Rock/gitaar-muziek. Alleen Charly Lownoise & Mental Theo, 2 Unlimited en Underworld behoren niet tot die categorie. Eerstgenoemde staat opvallend hoog, net niet in de top 3.
 Red Hot Chili Peppers, Metallica, Pearl Jam, Live en Radiohead zijn de meest voorkomende artiesten: allen 3 keer. Nirvana, Guns N' Roses, Alanis Morissette, Oasis, Faithless, Beastie Boys, Acda & De Munnik, Robbie Williams, BLØF, Bon Jovi komen ieder 2 keer voor.
 Opvallend zijn de nummers 4, 35, 51, 64. Daar staan Happy Hardcore-nummers, dat is er één meer dan in 2004. Zo'n muziek wordt vrijwel nooit gedraaid op 3FM, maar staan toch in de Top 90. De dj's van 3FM geven Paul Rabbering hiervoor de schuld, omdat hij elke woensdag van de 90s Request week hakkûh-dag heeft. Dan draait hij vooral de gabber-platen uit de jaren 90. Overigens staan er Eurodance-nummers op 17, 68, 73, 79.
 De snelste stijger dit jaar is Have You Ever Been Mellow van de Party Animals: 45 plaatsen. Opvallend is dat dit nummer vorig jaar nog van 55 naar 80 zakte. De snelste daler is Insomnia van Faithless: 32 plaatsen.

90s Request Top 100